Les Rebelles de la forêt peut désigner :
 La série de films :
Les Rebelles de la forêt : un long métrage d'animation sorti en 2006.
Les Rebelles de la forêt 2  sorti directement en DVD le .
 Les Rebelles de la forêt 3 sorti directement en DVD le  aux États-Unis.
Les Rebelles de la forêt 4 sorti directement en vidéo le 8 mars 2016 aux États-Unis et au cinéma en décembre 2015 dans certains pays.
 Le jeu vidéo Les Rebelles de la forêt, inspiré du film.